В Твери было три князя с именем Михаил:
 Михаил Ярославич Святой (правил 1282/86—1318);
 Михаил Александрович (правил 1368—1399);
 Михаил Борисович (правил 1461—1485), последний тверской князь.